Куртоая () — село в Унгенском районе Молдавии. Наряду с селом Кондратешты входит в состав коммуны Кондратешты.

География 
Село расположено на высоте 270 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Куртоая проживает 327 человек (155 мужчин, 172 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Унгенского района